Polja u kršu, reljefni oblik
 Polja (časopis), novosadski časopis
 Polja (Mojkovac, Crna Gora), naselje u općini Mojkovac, Crna Gora

Vidi i :
 polje (razdvojba)